Le championnat du circuit des joueurs 2018 est un tournoi de snooker professionnel comptant dans la saison 2017-2018. Le tournoi s'est déroulé du 19 au  à Llandudno au Pays de Galles au Venue Cymru. 

Les 16 meilleurs au classement sont qualifiés. Le tenant du titre est l'Anglais Judd Trump. Il a battu en finale Marco Fu 10 à 8. Cette édition est remportée par Ronnie O'Sullivan qui s'est imposé en finale aux dépens de Shaun Murphy 10 frames à 4.

Dotations 
Répartition des prix :
 Vainqueur :  £
 Finaliste : 
 Demi-finalistes : 
 Quart de finalistes : 
 Huitième de finalistes : 
 Meilleur break : 
 Break maximum : 
Dotation totale :

Qualifiés 
La liste a été faite après l'Open de Gibraltar 2018.

Tableau

Finale

Centuries 

 143, 134, 121, 106, 100  Ronnie O'Sullivan
 141, 127, 124  Mark Williams
 137, 133, 133, 115, 105  Shaun Murphy
 133, 107  Ryan Day
 130  Luca Brecel
 129, 102  Stephen Maguire
 128, 123, 117, 109, 100  Judd Trump
 119  Ding Junhui
 107, 103  Neil Robertson
 107  Anthony McGill

Références

Liens externes 
 

2018
Snooker au pays de Galles
Événement sportif international au pays de Galles
Snooker en 2018
Sport au pays de Galles en 2018
Sport en mars 2018